Введенский, Владимир Фёдорович:

 Введенский, Владимир Фёдорович (1869—1931) — иерей, священномученик, скончался в Соловецком концлагере, погребён на острове Анзер.
 Виталий (Введенский) (в миру Владимир Фёдорович Введенский, 1870—1950) — деятель и один из лидеров обновленчества в 1922—1944 годах, впоследствии архиепископ Дмитровский, викарий Московской епархии. Примечания